Peschiera Borromeo, een gemeente in de Italiaanse provincie Milaan.
 Peschiera del Garda, een gemeente in de Italiaanse provincie Verona.